Парламентские выборы на Сент-Люсии проходили 26 июля 2021 года. Избиратели избирали всех 17 членов Палаты собрания. Результатом стала победа оппозиционной Лейбористской партии Сент-Люсии, которая получила 13 из 17 мест в Палате представителей, в то время как правящая Объединённая рабочая партия потеряла девять из одиннадцати мест.

Избирательная система 
17 членов Палаты собрания избираются по системе относительного большинства в одномандатных округах. Представитель победившей партии становится премьер-министром. Спикер палаты избирается после выборов извне парламента.

Согласно Конституции, выборы в новую сессию парламента могут быть проведены не позднее, чем через 5 лет и 90 дней после открытия предыдущей сессии. Первая сессия после выборов 2016 года состоялась 12 июля 2016 года, поэтому крайний срок следующих выборов был октябрь 2021 года. Действующий премьер-министр Аллен Частанет высказался за более позднюю дату, заявив в апреле 2021 года о своём намерении избежать новой вспышки пандемии COVID-19 на Сент-Люсии. Тем не менее, 5 июля 2021 года он объявил, что выборы состоятся 26 июля.

Предвыборная кампания 
Политические партии начали объявлять потенциальных кандидатов в декабре 2020 года. Ко дню номинации, 16 июля, правящая Объединённая рабочая партия выдвинула кандидатов по всем 17 округам. Оппозиционная Лейбористская партия Сент-Люсии выдвинула кандидатов в 15 округах, но не выдвинула кандидатов в двух округах, где бывшие члены Объединённой рабочей партии проводили агитацию в качестве независимых. Национальная партия зелёных выдвинула кандидатов по восьми округам.

Хотя стороны проводили предвыборные митинги, они взаимно согласились не допускать проездов кортежей после предупреждений органов здравоохранения.

В июне 2021 года Объединённая рабочая партия объявила о своих обязательствах из пяти пунктов первоочередных задач, которые она поставит в случае переизбрания: обещание включало дополнительную поддержку нуждающимся, снижение НДС, электронные учебники для студентов и программу медицинского страхования, охватывающую всех граждан.

Национальная партия зелёных была основана 23 мая 2021 года. К предстоящим выборам партия объявила продовольственную безопасность своим ключевым вопросом наряду с конституционными реформами, которые не были осуществлены двумя основными партиями страны. Партия также предложила увеличить расходы на социальные услуги и туристическую инфраструктуру; эти проекты будут финансироваться за счет создания легальной индустрии каннабиса.

Результаты 
Лейбористская партия завоевала дополнительно семь мест, получив 13 из 17 мест в Палате представителей. Впервые с момента обретения независимости Объединённая рабочая партия потеряла место в Микуд-Норт и сохранила только два места, место премьер-министра Аллена Частанета и министра торговли Брэдли Феликса, в то время как два бывших члена партии, баллотирующиеся как независимые, Стивенсон Кинг и Ричард Фредерик, получили свои места.

Последующие события 
Лидер лейбористов Филип Пьер был приведён к присяге в качестве нового премьер-министра 28 июля. Новый кабинет министров был приведен к присяге 5 августа на церемонии, на которой присутствовал премьер-министр Антигуа.

Примечания 

Сент-Люсия
Выборы на Сент-Люсии
2021 год на Сент-Люсии
Июль 2021 года